La saison 1975-1976 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont répartis en une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat de 16 à 18 clubs, aucune équipe n'est relégué et les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, sont promus.

Après sept saisons de domination ininterrompue du club de l'Ujpest Dozsa, c'est le Ferencváros TC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le Videoton SC et quatre sur le septuple tenant du titre. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en battant le MTK-VM Budapest en finale de la Coupe de Hongrie.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1975 en Hongrie
Hongrie
1976 en Hongrie